Fabio Lanzoni – włoski aktor i model, znany jako Fabio
 Fábio Costa de Brito – brazylijski piłkarz, znany jako Fabio